3218 Delphine – asteroide della fascia principale
 Delphine Software International – società di sviluppo di videogiochi
 Delphine – nome proprio di persona francese e inglese
 Delphine – film del 1931
 Delphine – film del 1969
 Delphine – romanzo di Madame de Staël
 DELPHINE – tipo di passaporto francese
 Delphine Records - casa discografica francese